Хворостове — село в Україні, Валківському районі Харківської області.
 Хворостове — пасажирський зупинний пункт Полтавського напрямку. Розташований між станцією Люботин-Західний та платформою Рогівка. Пункт розташований у селі Хворостове Валківського району.